Владимир Йованович:
 Йованович, Владе (род. 1973) — сербский баскетбольный тренер.
 Йованович, Владимир (1833—1922) — сербский государственный деятель и писатель.